Маргарита Пайкова, с псевдоним „Монако“, е българска журналистка и писателка.

Биография и творчество 
Маргарита Пайкова е родена на 9 октомври 1954 г. в с.Патреш, Велико Търновско. Завършила е Икономически техникум в гр. Свищов и Педагогически институт в гр. Русе със специалност руски и английски. Живяла е във Виена и Прага, където дъщеря ѝ Даниела Рабчева е учила оперно пеене. Работила е като икономист и преподавател по английски и руски език. По-късно работи, като журналист и кореспондент в местна и централна преса. Говори руски, английски, френски и чешки.

Като журналист има над четиристотин статии, репортажи и интервюта в медиите. Работата ѝ като кореспондент я среща с много интересни хора и съдби, които донякъде са прототипи на нейните герои.

В ранното си творчество пише разкази. За разказа „Сенокос“ печели втора награда на литературен конкурс, учреден от клуба на младия писател, носещ името на известения австрийски Нобелист Елиас Канети – роден в гр. Русе.

Автор е на три романа – „Марина“, „Австралийката“ и „Есен в Прага“, една детска книга „Саша, Лиза и годишните времена“, както и на една новела „Карел и Лилия“.

Първите два романа подписва с псевдонима „Монако“.

Всички творби на автора са издадени и на руски език.

Издания

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Маргарита Пайкова – Монако

Български журналисти
Български писатели
Хора от област Велико Търново